Le Festival du film gay et lesbien de Turin (en italien, Torino GLBT Film Festival), organisé dans la capitale du Piémont, a été le premier festival du film gay et lesbien d'Europe. Sa  a eu lieu en 2015.

Historique 

Le festival a été fondé en 1986 avec le soutien de la région du Piémont.

À ses débuts, cette manifestation culturelle se nommait « De Sodome à Hollywood » et n'attribuait pas de prix (pas de compétition).

Le meilleur long métrage reçoit le prix , un des fondateurs, mort en 1992.

Palmarès 
 1989 : ... Déserteur (1988)
 Meilleur film : Le Cercle (, 2014), film suisse de Stefan Haupt
 Prix du public : Au premier regard, film portugais de Daniel Ribeiro
 1990 : Kamikaze Hearts (1986)
 1991 : My Father Is Coming (1991)
 1992 : Together Alone (1991)
 1993 :
 Hessed Mufla (1992)
 Voor een verloren soldaat (1992)
 1994: Grief (1993)
 1995 : Sister My Sister (1994)
 1996 : Boyfriends (1996) Neurosia - 50 Jahre pervers (1995)
 1997 : Grains de sable (1995)
 1998 : Bent (1997)
 1999 (15 au ) : Multisala Cinema Massimo, Turin, Lola + Bilidikid (1999)
 2000 (13 au ) : Raisons de vivre (Sobreviviré) (1999)
 2001 (11 au )	: Ye ben (2000)
 2002 ( au  mai) : Multisala Teatro Nuovo, Turin	A mi madre le gustan las mujeres (2002)
 2003 (17 au )	: La Chatte à deux têtes (2002)
 2004 (22 au )	: Fighting Beauty (2003)
 2005 (21 au )	: Tropical Malady (2004)
 2006 (20 au )	: L'Éveil de Maximo Oliveros (2005)
 2007 (19 au ) : Solange Du hier bist (2006)
 2008 (17 au )	: La León (2007) de Santiago Otheguy
 2009 (23 au ) : Leonera de Pablo Trapero (Argentine/Corée du Sud/Brésil, 2008)
 Mention spéciale à : Wu sheng feng ling (Soundless Wind Chime) de Kit Hung (Hong Kong/Chine/Suisse, 2008)
 2010 : El Niño pez
 2011 : Tomboy
 2012 : Prix Ottavio Mai à A Novela das 8 (Prime Time Soap) de  Odilon Rocha (Brésil, 2011).
 2013 : Boven is het stil
 2014 : Le Cercle
 2015 :

Liens externes 
 Site officiel

Turin
Turin
Festival fondé en 1986
LGBT au cinéma en Italie
Culture à Turin